Claudi Apol·linar, comandant de la flota romana
 Apol·linar de Hieràpolis, bisbe de Hieràpolis de Frígia i sant 
 Apol·linar de Ravenna (segle I), bisbe de Ravenna i sant 
 Apol·linar (pare), prevere de l'església a Laodicea, pare del bisbe Apol·linar 
 Apol·linar de Laodicea, bisbe de Laodicea (segona meitat del segle IV)
 Apol·linar (militar), conqueridor de les Illes Balears el 534
 Sidoni Apol·linar (Lugdunum c. 430 - Nemossos, 481), escriptor i senador romà, bisbe d'Alvèrnia i sant 
 Apol·linar (poeta), poeta grec autor de dos epigrames de l'antologia grega